Halder ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Haldner (* vor 1446; † zwischen 1483 und 1490), Münchner Bildhauer und Steinmetz der Spätgotik
 Manuela Haldner-Schierscher (* um 1972), liechtensteinische Politikerin (FL)